Marmaduke (strip), een Amerikaanse krantenstrip
Marmaduke (film), de verfilming van deze strip uit 2010
Marmaduke (2022), Amerikaanse animatiefilm uit 2022 
Marmaduke (plaatsnaam), een plaats in het Amerikaanse Arkansas
John Sappington Marmaduke, een generaal van de Confederatie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.